Carlos José Solórzano Gutiérrez, un homme politique nicaraguayen ;
 Carlos Gutierrez, homme politique américain ;
 Carlos Emiro Gutiérrez, coureur cycliste colombien ;